Die Spielzeit 2003/04 war die 66. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Der SC Bern wurde im Play-off-Final gegen den HC Lugano Schweizer Meister. In der Nationalliga B wurde der EHC Biel 'B-Meister', scheiterte aber in der Relegation am HC Lausanne. Direkter Absteiger in die NLB war der Letzt-Platzierte der Play-Outs, der EHC Basel.

Nationalliga A

Modus 
Gespielt wurden von den (ausnahmsweise) 13 Teams 2 Doppelrunden zu je 24 Spielen. Danach ermittelten die besten acht Mannschaften den Schweizer Meister im Playoff-Stil. Viertelfinals, Halbfinals wurden jeweils nach dem Best-of-Seven-Modus, der Final nach dem Best-of-Five-Modus gespielt.

Die anderen fünf Mannschaften ermittelten in den Playouts den direkten Absteiger sowie die Mannschaft, die gegen den Meister der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen musste.

Tabelle vor Beginn der Playoffs

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal

Halbfinal

Final 

Finalissima in der Resega

Meistermannschaft des SC Bern

Playouts 
In den Play-Outs der Saison 2003/04 musste sowohl ein Direktabsteiger, als auch ein Teilnehmer für die Relegationsspiele gegen den B-Meister ermittelt werden. Die Punkte aus der regulären Saison wurden mit in die Tabelle der Abstiegsrunde eingerechnet.

Tabelle 

Erläuterungen:

Liga-Qualifikation 

Die Heimspiele des EHC Biel fanden in Fribourg statt. Lausanne verblieb in der NLA.

2003
Eishockeysaison 2003/04